Иван Герман:
 Герман, Иван Андреевич (1875—1933) — русский архитектор.
 Герман, Иван Иванович (1740—1801) — генерал от инфантерии, картограф, родом саксонец.
 Герман, Иван Михайлович (1930—2005) — кандидат экономических наук, профессор, ректор Саратовского экономического института и Саратовской экономической академии.
 Герман, Иван Моисеевич (1915—2000) — подполковник авиации, Герой Советского Союза (1943).
 Герман, Иван Филиппович (1755—1815) — горный инженер, профессор Венского университета (1755—1815).